Bezirk Waidhofen steht für:

 Waidhofen an der Ybbs, Statutarstadt im Rang eines Bezirkes, Niederösterreich
 Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich